Ел Киоте има више значења:

 Ел Киоте (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Киоте (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Киоте (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику